Malá Poľana nese několik sídel:

 Malá Poľana (okres Stropkov) – obec na Slovensku v okrese Stropkov
 Mála Pólana (region Zámuří) – část Slovinské obce Velika Polana v regionu Zámuří